Elicaó o Helicaó (Elicaon o Helicaon, Ἑλικάων) fou un filòsof pitagòric nascut a Rhegion (Rhegium). És esmentat com un dels filòsofs que van donar a la ciutat les seves lleis i van intentar la utilització dels principis filosòfics en l'administració pública.

Pitagòrics